Strobilomyia är ett släkte av tvåvingar. Strobilomyia ingår i familjen blomsterflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Blomsterflugor
Strobilomyia